Сезон 2016/2017 стал для Арсенала 131-м в истории клуба и 25-м в Премьер-лиге.

Состав команды 

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Трансферы

Пришли в клуб

Лето 

109.000.000

Зима 
Трансферные сделки не совершались

0

Ушли из клуба

Лето 

5.000.000

Зима 

0

Общие убытки:109.000.000

Общая прибыль:5.000.000

Разница:104.000.000

Соревнования

Премьер-лига

Результаты турнира

Турнирная таблица

Кубок Англии

3-й раунд

4-й раунд

5-й раунд

6-й раунд

1/2 финала

финал

Кубок лиги

3-й раунд

4-й раунд

5-й раунд

Лига чемпионов

Групповой этап

Плей-офф

1/8 финала

Статистика

Бомбардиры

Ссылки 

Сезоны ФК «Арсенал»